Citi Open 2015 (kobiety)
 Citi Open 2015 (mężczyźni)